Лос Лазос има више значења:

 Лос Лазос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лазос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику